Розряд (установа) — урядова установа в Московському царстві XVI—XVII ст.
 Розряд — група осіб, ряд предметів або рід явищ, об'єднаних однією чи кількома спільними ознаками.
 Розряд — категорія, ступінь виробничої, спортивної і та іншої кваліфікації.
 Розряд (математика) — в арифметиці це місце цифри при письмовому позначенні числа.
 Двійковий розряд:
 одиниця кількості інформації;
 одиниця ємності пам'яті.

 Знаковий розряд: у поданні двійкових даних у пам'яті ЕОМ — розряд, що містить код знаку числа.
 Значущий розряд — те саме, що значуща цифра.
 Контрольний розряд — контрольний ключ, що складається з одного розряду.
 Розряд захисту — додаткові розряди проміжних результатів, що забезпечують збереження точності.
 Електричний розряд — процес проходження електричного струму через газ.
 Розряд дуговий
 Розряд іскровий